10141 Gotenba – asteroide della fascia principale
 Gotenba – denominazione alternativa di Gotemba, città del Giappone